Yōko en Yōkō zijn Japanse meisjesnamen en kunnen verwijzen naar:

 Yoko Ono (1933), Japans-Amerikaans artiest, weduwe van John Lennon
 Yoko Shimomura (1967), Japans componiste, bekend om haar muziek bij computerspellen
 Yoko Shibui (1979), Japans langeafstandsloopster, op vijf na de snelste aller tijden
 Yoko Matsugane (1982), Japans foto- en dvd-model, bekend om haar figuur

Overige
 Yoko (album), het laatste reguliere muziekalbum van de Amerikaanse groep Beulah uit 2003
 Yoko (Cartoons), nummer van de band Cartoons
 Yoko (film), Duitse film uit 2012
 Yoko (Kameroen), een plaats in Kameroen
 Yoko (Venuskrater), een krater op Venus vernoemd naar de meisjesnaam in 1997
 Yoko Ono (lied), het 13e nummer op het album Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer! van de Duitse groep Die Ärzte uit 2000
 Yoko Tsuno, het hoofdpersonage in de gelijknamige stripreeks van Roger Leloup sinds 1970
 Yoko-ukemi, een valtechniek in judo en andere vechtsporten
 Kwantum Hallen-Yoko, een Nederlandse professionele wielrennerploeg van 1984 tot 1986
 Superconfex-Yoko, een Nederlandse professionele wielrennerploeg van 1987 tot 1989